Abandoned Places 2 — компьютерная ролевая игра для платформы Amiga, являющаяся продолжением Abandoned Places. Игровой процесс схож с таковым в игре Dungeon Master.

Сюжет 
Четыреста лет назад герои Калинтии (Kalynthia) уничтожили Бронакха (Bronagh) — князя зла. Пендугмале (Pendugmahle), великий создатель Бронакха, возвращается, чтобы отомстить всему народу Калинтии. Наследники древних правителей знают, что их единственная надежда — возвращение легендарных героев. Теперь ваша миссия — найти героев и привести их к победе над Пендугмале и его приспешниками, с помощью Меча Жизни.

Рецензии 
 

Компьютерные игры 1993 года
Игры для Amiga
Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры жанра Dungeon crawl